Nigronia är ett släkte av insekter. Nigronia ingår i familjen Corydalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattennätvingar
Nigronia